L'équipe du Danemark féminine de football est constituée par une sélection des meilleures joueuses danoises sous l'égide de la DBU.

Histoire 

La formation danoise compte à ce jour 4 participations à une phase finale de Coupe du monde et 10 participations à une phase finale de championnat d'Europe. Elle réalise sa meilleure performance lors d'un Mondial féminin en 1991 et en 1995 où elle atteint les quarts de finale, tandis que sa meilleure performance lors d'un championnat d'Europe correspond à une finale disputée lors de l'Euro 2017 contre les Pays-Bas, le pays hôte de la compétition (défaite 2-4). Malgré cet échec, les Danoises se sont distinguées en sortant l'Allemagne, octuple vainqueur de l'épreuve et invaincue dans un match à élimination directe depuis 1993, en quarts de finale (2-1) ; et en réussissant à passer l'écueil des demi-finales, après 5 échecs à ce stade de la compétition (1984, 1991, 1993, 2001 et 2013).

Palmarès

Parcours en Coupe du monde 
1991 : Quart de finale
1995 : Quart de finale
1999 : 
2003 : Tour préliminaire
2007 : 
2011 : Tour préliminaire
2015 : Tour préliminaire
2019 : Tour préliminaire
2023 : À venir (qualifiée)

Parcours en Championnat d'Europe 
1984 : Demi-finale
1987 : Tour préliminaire
1989 : Non qualifiée
1991 : 
1993 : 
1995 : Quart de finale
1997 : 
2001 : Demi-finale
2005 : 
2009 : 
2013 : Demi-finale
2017 : Finaliste
2022 :

Compétitions non-officielles 
Coupe du monde 1971 : Vainqueur
Coupe d'Europe 1979 : Vainqueur
Mundialito féminin 1981 : Finaliste
Mundialito féminin 1985 :

Personnalités

Joueuses emblématiques 
Anne Dot Eggers Nielsen
Louise Hansen
Helle Jensen
Noemi Revello-Eriksen
Lene Jensen
Gitte Krogh
Katrine Pedersen
Merete Pedersen
Lene Terp
Lise Munk
Nadia Nadim
Pernille Harder
Sanne Troelsgaard
Johanna Rasmussen
Cathrine Paaske-Sørensen

Les plus capées 
Les joueuses en  gras sont toujours en activités.

Meilleures buteuses 
Les joueuses en  gras sont toujours en activités.

Sélectionneurs 
 1974-1976 : Kent Falkenvig
 1976-1979 : Bjørn Basbøll
 1979-1984 : Flemming Schultz
 1984-1988 : Birger Peitersen
 1988-1996 : Keld Gantzhorn
 1996-1999 : Jørgen Hvidemose
 1999-2005 : Poul Hojmose
 2005-2006 : Peter Bonde
 2006-2013 : Kenneth Heiner-Møller
 2013-2017 : Nils Nielsen
 Depuis 2017 :

Effectif actuel

Classement FIFA

Notes et références

Voir aussi 
 Genèse du football féminin

Football féminin
Équipe du Danemark féminine de football